Grundständig bezeichnet:

 eine Blattstellung einer Pflanze, siehe Phyllotaxis
 einen Studiengang, der zu einem ersten Hochschulabschluss führt, siehe Grundständiges Studium